Jedenaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbyły się w fińskim Lahti. Kwalifikacje i pierwszy konkurs indywidualny zostały rozegrane 28 lutego, konkurs drużynowy 1 marca, a kwalifikacje i drugi konkurs indywidualny 2 marca.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Konkurs drużynowy

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Lahti

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Lahti
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti
2014 w Finlandii